Orangerie – altro nome del giardino d'inverno, spazio adibito ad accogliere gli agrumi e altre piante da frutto e/o esotiche durante il periodo invernale

Architettura 
Francia
 Museo dell'Orangerie – museo d'arte di Parigi
 Orangerie di Versailles – architettura della Reggia di Versailles 
Germania
 Orangerie – palazzo di Darmstadt
 Orangerie – palazzo di Kassel
 Orangerie – palazzo di Potsdam